Het seizoen 2013/14 van de zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes competities op het ene hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 7 september 2013 en de laatste speelronde was op 10 mei 2014.
De kampioen van vorig seizoen (2012/13) was Ter Leede.

Teams

Ranglijst

Stand

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Wedstrijdtabel

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zaterdag A